Бланчфлауэр () — английская фамилия. Известные носители:

 Бланчфлауэр, Джеки (1933—1998) — североирландский футболист.
 Бланчфлауэр, Дэвид (род. 1952) — английский и американский экономист.
 Бланчфлауэр, Дэнни (1926—1993) — североирландский футболист.

Примечания